Bethlehemskapelle oder Bethlehemkapelle bezeichnet

 Bethlehemskapelle in Flensburg, siehe St.-Petri-Kirche (Flensburg)
 Bethlehemkapelle (Hannover), 1887 in der Südstadt von Hannover errichteter, heute denkmalgeschützter Sakralbau
 Bethlehemskapelle (Prag), auch: Bethlehemkapelle, tschechisch Betlémská kaple, nationales Kulturdenkmal in Tschechien